De gaarkeuken van Bandoeng was gevestigd op het terrein van het voormalig hoofdkantoor van de Nederlands-Indische Spoorweg Maatschappij omsloten door de Kebon Kawoeng aan bovenzijde, de Residentsweg aan linkerzijde en de Kebon Djoekoet Noord aan onderzijde.

Indonesië tijdens de Grote Depressie. 
Aan het begin van de jaren 1930 daalden de prijzen van de wereld markt enorm door de wereldwijde economische crisis. Vooral (internationale) handelsondernemingen werden getroffen door de val van de handelsprijzen en de daardoor in vrije val zijnde omzet. Het toenmalig Nederlands-Indië dat grotendeels afhankelijk was van de export van de tropische producten zoals koffie, indigo, thee, suiker, tabak, rijst, olie, rubber, kinabast, kininezouten, kwam in een handelsrecessie terecht. De Provinciale Waterstaatdienst ontslaat een groot deel van haar Administratief en technisch lager personeel 'wegens bezuinigingen'.  De Rubberindustrie rapporteerde ontredderd te zijn en dat zonder hulp van de regering binnen enkele maanden 75 procent van de ondernemingen zou worden gesloten. Hetgeen naast armoede ook werkloosheid zou betekenen.  De tabaksindustrie kondigde een loonsverlaging voor het werkend personeel van 25% voor mannen van 47 ct per dag naar 37ct per dag en voor vrouwen van 42 ct naar 32 ct. Het Europees personeel krijgt een loonkorting van 10 procent. Terwijl de lokale werkloosheid steeg was er daarnaast de immigratie van traditionele seizoensarbeiders die op Java ook geen werk meer konden vinden wat het totaal aantal werklozen vergrootte. Het plaatselijk comite voor steun aan werklozen rapporteert op 09 Juni 1931: dat het aantal goede werkkrachten dat bereid is alles aan te vatten teneinde zich staande te houden, voortdurend groter wordt. Het comite leerde gevallen van ontstellende misere in het verborgene kennen van personen, die in goeden doen geweest zijn.

Geschiedenis van de gaarkeuken van Bandoeng 
In 1934 onstaan plannen voor het inrichten van gaarkeukens ten behoeve van werklozen, namelijk te Soerabaia, Batavia en Bandoeng. In Batavia bestaat het plan reeds enigen tijd, men wil daar een gaarkeuken inrichten in het Adekgebouw. In Bandoeng heeft ingenieur Sparnaay het plan opgevat om in de Jaarbeurs te koken voor stedelijke behoeftigen.  De gemeente Bandoeng neemt met de regeling van de armenzorg op 1 januari 1935 ook de verantwoordelijkheid van de gaarkeuken(s) over.  Naast de gemeente namen de inwoners van de stad hun rol in de werklozen/armenzorg, bijvoorbeeld door het organiseren van een kermis waarvan de tegoeden geheel aan het goede doel werd geschonken en er werd gecollecteerd. Het verschil werd door de gemeente bijgelegd. De gemeente Bandoeng publiceerde de geldelijke verantwoording in de krant.  11 mei 1935: De gaarkeuken te Semarang is een succes, doorzetten en uit breiden.  Bandoeng heeft tot voorbeeld gediend,  waar met veel succes de eerste gaarkeuken werd opgericht en inmiddels 1100 porties per dag worden verstrekt.  Dit is de gaarkeuken  die toen gevestigd was achter het spoor van Bandoeng op het terrein van S.S. tussen de Kebon Djoekoet Noord en Kebon Djoekoet. Door de gaarkeuken in Bandoeng werden in de maand April 1935 al 11.540 porties ten behoeve van abonnees en 6350 porties ten behoeve van schoolkinderen verstrekt.   Het eten wordt voor de verschillende scholen in rantangs (Indonesische lunchboxjes)  gedaan en de vele rantangs gaan dan per driewielige bestelfiets naar de verschillende onderwijsinrichtingen.  In navolging van de reeds bestaande gaarkeukens te Batavia, Soerabaia, Bandoeng, Seramang en Solo zal ook Jogja (Jogkakarta) zich binnenkort in Maart 1937 in het bezit van een gaarkeuken te mogen verheugen. De maaltijden bestonden uit een zeer behoorlijke rijsttafel met de benodigde bijgerechten terwijl op zaterdag het menu erwtensoep, bruinebonensoep, hutspot of een dergelijk Europees gerecht oplevert.  Centraal Comite voor Steun aan Werkloozen. De gaarkeukens voor de oorlog hadden een goed gevarieerd menu bestaand uit rijst, groente, vlees en wat sambal, voldoende voor twee maaltijden, met een Europeesch gerecht op zaterdag.   Steuntrekkers kregen een betaling van 24 gulden per maand, dat was voldoende voor vrijgezellen om te kunnen betalen voor de gaarkeukens. Een groot gezin kon niet rondkomen van de steun.  Er werkten in de gaarkeuken van Bandoeng 26 medewerkers, allen Indisch-Europese krachten. Het eten uit de gaarkeukens werd gekookt door Indisch-Europeanen, rondgebracht door Europeanen die steun hadden en bezorgd naar Europeanen.  De heer en mevrouw van der Capellen (Tante Truus en Paatje) begonnen met 178 porties per dag.

Lokatie gaarkeuken van Bandoeng 

Het eten werd centraal gekookt in een gebouw op het terrein van S.S. tussen de Kebon Kawoengweg (heden Jl Kebonkawung de naam betekent ‘suikerpalmplantage’) en de Kebon Djoekoet (heden JL Kebonjukut betekend grasveld) nabij het Centraal Spoorweg Station van Bandoeng Centrum.  Op de luchtfoto van Bandoeng zijn de S.S. Staats Spoorwegen loodsen achter het spoor en het Centraal Station van Bandoeng duidelijk te zien. Direct parallel aan het spoor achter de S. S. Staats Spoorwegen loodsen lag dan de Kebon Kawoengweg. Aan de ene zijde van de Kebon Kawoengweg waren huizen, aan de andere zijde van de Kebon Kawoengweg richting het spoor de loodsen. Het is aannemelijk dat de gaarkeuken locatie, met voldoende plek voor mensen om het voedsel uit de gaarkeuken ter plekke te kunnen eten, op het terrein van de Staats Spoorwegen was gevestigd, niet aan de kant van de huizen. Uiteindelijk zouden er tienduizenden porties per dag worden verstrekt, wat de gemeente Bandoeng had kunnen voorspellen gezien de slechte economie, armoede en werkloosheid tijdens de grote depressie. Om deze grote hoeveelheden voedsel te kunnen bereiden, de opslag van de groenten, vlees en rijst en voldoende plek voor veel mensen om te kunnen eten was een grote ruimte noodzakelijk. In de gaarkeuken waren de 26 koks, Europese werklozen, in de weer om het eten voor een duizendtal personen klaar te maken.  Er wordt op vier (100 liter) gaskookpannen alsmede enige kleinere gastoestellen gekookt.  Een proefje van de sajor overtuigde de journalist van de talenten van de kok.  Ook werd er in Bandoeng op het terrein van de S.S. door de ABCD een werkcentrale opgericht waarbij werklozen een vak konden leren, de producten werden in de markt gezet, maar zelfvoorziening voor de armen bleek de gulden middenweg. Armen en werklozen onderhielden zichzelf, kookten in de gaarkeuken voor de medemens.  In Mei 1936 zijn door de Sint Vincentius Conferentie en de Sint Elisabeth Stichting een tweetal huizencomplexen tot stand gebracht in voormalige loodsen, tot afbraak gedoemd, geschonken door het Staats Spoor aan beide stichtingen.  Op het terrein van de Staat Spoor tussen de Kebon Kawoeng en de Kebon Djoekoet Noord zijn een tweetal loodsen omgebouwd in 55 woningen genaamd Huize Vincentius en Huize Elisabeth. Eén loods is omgebouwd tot 18 woningen (vier kleine en 14 grotere woningen) genaamd Huize Elisabeth, de andere loods is omgebouwd tot 37 woningen genaamd Huize Vincentius. Deze zijn vlak bij de ABCD werkplaats  en gaarkeuken. Er zouden eerst 19 woningen worden opgeleverd, maar werden er veel meer. Dit waren woningen bestemd voor tot armoe gedreven Europese gezinnen die 'door de tijdsomstandigheden gedwongen waren in de kampong te wonen.'  Kijken we naar de bouw van de woningen in de voormalige loods: dakpannen, een ruime veranda met houten staanders, een afscheiding naar de straat en een hoek deel in de verte. De verbouwing van loods tot woning is gelijk aan de foto's van de gaarkeuken aan de Kebon Kawoengweg. Tante Truus, die later in 1950 haar Nasi rames in Nederland introduceerde vertelde een journalist ' en kijk hier in deze loods is mijn nasi rames geboren'.

De organisatie van de gaarkeuken van Bandoeng 
Er onstonden diverse organisaties, zoals het A.B.C.D. die zich inzetten voor de Europeese armenzorg, de betaling van de gaarkeuken en de werkcentrale beheerde. Naast het A.B.C.D. zijn er ook organisaties zoals het A.S.I.B (Algemeen Steun Comite Inheemse Behoefdigen)  , Het Comite voor Steun aan Werklozen, Het Inheemsen Steun Comite en is door het Comite Steun voor Chineese Crisis Slachtoffers Bandoeng het Comite Voor Chineese Armenzorg opgericht. De comite's organiseren diverse goede doelen ten behoeve van de armenzorg en betaling van de gaarkeuken voorzieningen voor hun doelgroep. Zij organiseren liefdadigheidsfeesten in de Stads Schouwburg   kermissen, schiettenten, Indische Wajang voorstellingen , loterijen met tot 10.000 gulden hoofdprijzen en tennis wedstrijden. De gemeente Bandoeng heeft deze bijeengebracht en ondergebracht in een Centraal Comite gevestigd op het terrein van het voormalige hoofdkantoor van de S.S. Staats Spoor op de Kebon Djoekoet. Naast de diverse genoemde organisaties waren er het vrouwen comite: I.E.V.  (het Indo-Europeesch Verbond te Bandoeng)  en de P.P.P.B. Vrouwenafdeling  die zich enorm inzette voor de medemens. In 1935 geeft de gemeente Bandoeng aan dat zij de diverse stichtingen en verenigingen onder een centrale wilt verzamelen: het Centraal Comité Bandoeng.

Gaarkeuken van Bandoeng tijdens de bezetting 

Nederland verklaart op 8 december 1941 Japan de oorlog. Dit doet Nederland na de Japanse aanval op niet alleen Pearl Harbor, maar ook op Hongkong, Singapore en Thailand. Er wordt gestreden om Nederlands-Indië maar tevergeefs. Op 8 maart 1942 tekent de commandant van de Nederlandse strijdkrachten in Nederlands-Indië de overgave aan Japan. In maart 1942 begon Japan met de internering van de Europese burgers en inwoners van Indonesië in kampen. Zonder (Europees) personeel om de bedrijven te voorzien van arbeidskrachten was er geen omzet meer voor de Nederlands-Indische handelsbedrijven, de salarissen werden stopgezet. De armoede en werkloosheid was al groot voor de oorlogsjaren, nu werd het een ernstige zaak. Het bestuur van de gaarkeuken werd verzocht zich te melden bij een concentratiekamp en de familie van der Capellen zette de gaarkeukens door. Voor de oorlog vielen de gaarkeukens onder de verantwoordelijkheid van de gemeente maar de gemeentesubsidies werden ingetrokken. Met de opbrengst van collectes en een inderhaast opgerichte schoenmakerij waarin alleen Europeanen werkten wisten zij de verdeling van voedsel door te laten gaan. In de Japanse jaren 1942-1945 was het aantal uitgegroeid tot 8500 porties per dag. Hier werd het gerecht geserveerd onder de romoesja’s (de Indonesische jongens die voor de Japanners op de eilanden in dwangarbeiderskampen moesten werken) als een bordje rijst met voedzame groenten, wat vlees en sambal. Op het laatst aan het einde, en na de oorlog werden dat een kleine 10.000 porties per dag, en werd een ton groenten verwerkt 1 ons groenten per persoon. Talloze hindernissen haar door Japanse en Indonesische instanties in de weg gelegd heeft zij weten te 'nemen' en haar gaarkeuken bleef draaien. Hulpverlening aan je medemens was strafbaar. Dit heeft bijvoorbeeld Ir. Poldervaart gemerkt toen hij op zijn erf in mei 1942 een gaarkeuken opende. De Protestantse kerk had op het eigen erf een gaarkeuken geplaatst die werd gerund door Ambonezen. Hier werd eten alleen tegen betaling verstrekt. Vrouwen van mannen die in de kampen zaten en echt niets meer hadden kochten het eten op krediet; de schuld werd dan stilletjes door de kerk betaald.

Locatie gaarkeuken van Bandoeng tijdens de bezetting 
Na de moeilijkheden van Ir. Poldervaart zorgden enkele personen (onder anderen Dr. K. Postumus en de commandant van het Leger des Heils Beekhuis) dat er een gemeentelijke gaarkeuken kwam voor Europeanen, onder leiding van het echtpaar van der Capellen. Er kwam eveneens een gemeentelijke keuken voor Chinezen en Indonesiërs. In Bandoeng waren dan drie gemeentelijke gaarkeukens werkzaam: een Europese, een Chinese en een Indonesische. Pasar Baroe was de Chinese wijk van Bandung, de Nederlandse wijk was Bloemenwijk, Tjihapit of Karees. De typisch Indische wijk de rest van de woonwijken van Bandoeng. Waren deze drie gaarkeukens op 1 lokatie op het terrein van S.S. is onduidelijk, maar wel aannemelijk gezien alle comite's onder een Centraal Comite vielen die kantoor hield op het terrein van de Staats Spoor. Voordat men één portie per dag kon krijgen moesten controleurs de desbetreffende aanvraag goedkeuren, waarvoor zij de aanvraagster of aanvrager thuis bezochten. De keuken voor Europeanen stond op het terrein tussen de Kebon Djoekoet en de Kebon Kawoeng, nabij het treinstation. Daar was gelegenheid het eten te nuttigen, maar er werden ook porties per grobak , getrokken door enkele Indische jongens, naar verscheidene distributiecentra in de stad Bandoeng gebracht. In de vroege oorlogsperiode verzorgde men het eten, dat gratis was, eerst voor de groep Indische Nederlanders die nog niet in een interneringskamp was terechtgekomen. Na verloop van tijd gingen de Japanse bezetters echter over tot internering van het bestuur. Het echtpaar van der Capellen bleef zich met de gaarkeuken te bemoeien en had het geluk onder de 'blijvenden' te behoren. Vervolgens werd het met karretjes naar bepaalde punten in de wijken gebracht vanwaar het verder gedistribueerd werd.

De gaarkeuken na de oorlog 
De gaarkeuken werd door de gemeente per 1 april 1945 gesloten en overgenomen door de BOGI (Badan Oeroesan Golongan Indo - Raad ter behartiging van de belangen van Indo's) zodat het verstrekken van voedsel door kon gaan.  Het werk van de centrales en de gaarkeuken werd na 15 augustus 1945 voortgezet als onderdeel van de RAPWI-activiteiten.  zolang het nodig was. Tijdens de bezetting zorgde Tante Truus ook dat er eten en soms ook medicijnen in de vrouwenkampenterecht kwam en in de strenge gevangenis Soeka Miskin, even buiten Bandoeng. De Indonesische gaarkeuken is tot het eind 1945/begin 1946 – toen onder de vlag van het Rode Kruis – in functie gebleven.  Toen het Engelse leger de plaats van de Japanners innam en de concentratiekampen leegstroomden werd de gaarkeuken werkelijk een oase. Het Rode Kruis verleende direct steun en onder de bezielende leiding van "Paatje"" en "Tante Truus" draaide het bedrijf niet alleen meer voor Europeanen maar ook voor Indonesiërs en Chinezen die door de Engelsen in veiligheid werden gebracht.  Men was begonnen met 178 porties en in de jaren 1942-1945 was die aantal uitgegroeid tot 8500 porties per dag. Op het laatst werden het er tienduizend porties per dag die aan de armen  werden verstrekt. Na de oorlog bleef de gaarkeuken doordraaien omdat deze nog lang nodig was. Sociale instellingen zoals het Blinden- en Doofstommeninstituut trokken er profijt van.  Ook werd er in de gaarkeuken gekookt voor bedrijven die verplicht waren hun lager personeel dagelijks eten te verstrekken zoals het Rode Kruis, Staats Spoor, PTT en de Kininefabriek.  

Bandung